Banjolo ima više značenja:
 Banjolo (Groseto)
 Banjolo (Rijeti)
 Banjolo (Trevizo)
 Banjolo (Verona)
 Banjolo (Vičenca)